Cailler peut être un :

Verbe 

 le verbe à l'infinitif de caillé
 un verbe utilisé en argot pour dire "faire froid" (ex: ça caille = il fait froid)

Patronyme 

 François-Louis Cailler (1796-1852), pionnier du chocolat suisse
 Alexandre François Louis Cailler (1866-1936), chocolatier suisse
 la fabrique de Chocolat Cailler du groupe Nestlé

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse